Traditionnellement, les comtes de Troyes sont numérotés à partir de la fin du , qui vit l'union des comtés de Troyes et de Meaux, prémices du comté de Champagne, sous l'autorité d'un même comte.

C'est ainsi que le comte thibaldien Eudes II de Blois (983 † 1037) devenu comte de Troyes en 1022 est numéroté Eudes I comme comte de Troyes.

Mais il y avait eu deux autres comtes de Troyes de ce prénom, et Eudes I apparenté aux Robertiens avait été comte de Troyes de 852 à 859

Eu1